«Лес умерших» () — испанский мемориальный памятник.

Создан в память о жертвах террористической атаки 11 марта 2004 года в Мадриде, павших от рук семерых террористов-смертников. Памятник расположен у мадридского парка Ретиро, неподалёку от вокзала Аточа, на котором и произошла трагедия. Было посажено 192 дерева — (22 оливы и 170 кипарисов), по одному дереву на каждого погибшего.

Открытие мемориала 
Церемония открытия состоялась 11 марта 2005 года. Король Испании Хуан Карлос I и королева София первыми возложили гирлянды у памятника. Гирлянды были опоясаны лентой с надписью: «Всем жертвам террора» () и лентой, окрашенной в цвета национального флага Испании. По просьбе родственников жертв, во время церемонии не произносились речи. 17-летний виолончелист исполнил мелодию Пабло Казальса El cant dels ocells («Песнь птиц»).

На церемонии присутствовали главы 12 иностранных государств и международных организаций.

Участники 

 Фелипе, принц Астурийский, со своею супругою принцессой Летисией;
 Хосе Луис Родригес Сапатеро, председатель правительства Испании;
 Кофи Аннан, генеральный секретарь Организации Объединённых Наций;
 Мохаммед VI, король Марокко;
 Хамид Карзай, президент Афганистана;
 Абдулай Вад, президент Сенегала;
 Марек Белка, премьер-министр Польши;
 Мауйя ульд Сиди Ахмед Тайя, президент Мавритании;
 Жоржи Сампайю, президент Португалии;
 Анри, великий герцог Люксембурга;
 Хавьер Солана, верховный представитель Евросоюза по общей внешней политике и политике безопасности;
 Жозеп Боррель, президент Европарламента.

В церемонии участвовали также послы шестнадцати стран, граждане которых погибли во время серии терактов.

Литература 
 Antonio Montesino González — El Bosque De Los Ausentes Tapa blanda — 11 marzo 2005. ISBN 978-8488498878

Примечания 

Памятники Мадрида
Памятники жертвам терроризма